Renaud de Forez peut désigner plusieurs personnalités, dont des comtes de Forez :
 Renaud de Forez (1226-1270), comte de Forez et seigneur de Beaujeu
 Renaud de Forez († 1226), archevêque de Lyon de 1193 à 1226
 Renaud de Forez, seigneur de Malleval, époux de Marguerite de Savoie (fille de Philippe Ier de Piémont) en 1324